Валентина Максимовна Розенбе́рг (1915—1977) — артистка балета, солистка Ленинградского академического Малого оперного театра. Лауреат Сталинской премии второй степени (1948).

Биография 
Валентина Розенберг родилась а в Петрограде. Училась в Ленинградском хореографическом техникуме у педагогов Екатерины Генденрейх, Марины Семёновой и Марии Романовой. После выпуска в 1931 году была принята в труппу Ленинградского академического Малого оперного театра, где танцевала до 1959 года. Исполняла как главные партии в балетных спектаклях, так и танцы в операх.

Скончалась 27 апреля 1977 года в Ленинграде. 
Похоронена на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Балетные партии 
  — «Арлекинада» — Коломбина (балетмейстер Ф. В. Лопухов)
  — «Мнимый жених» М. И. Чулаки — Смеральдина (балетмейстер Б. А. Фенстер)
  — «Юность» М. И. Чулаки — Ольга (балетмейстер Б. А. Фенстер)
  — «Сказка о попе и о работнике его Балде» М. И. Чулаки — Поповна, Чертовка (балетмейстер В. А. Варковицкий)
  — «Коппелия» Л. Делиба — Сванильда (балетмейстер Н. А. Анисимова)
 «Фадетта» Л. Делиба — Фадетта
 «Тщетная предосторожность» Л. Герольда — Лиза
  — «Весёлый обманщик» К. А. Корчмарёва — Эне (балетмейстеры Б. А. Фенстер и К. Джапаров)
  — «Ивушка» О. А. Евлахова — Орина (балетмейстер Н. А. Анисимова)
  — «Барышня-крестьянка» Б. В. Асафьева — Служанка (балетмейстер Б. А. Фенстер)
  — «Семь красавиц» К. А. Караева — Китайская красавица (балетмейстер П. А. Гусев)
 «Светлый ручей» Д. Д. Шостаковича — Классическая танцовщица
  — «Доктор Айболит» И. В. Морозова — Лиса (постановка Б. А. Фенстер и Г. И. Исаева)
 «Кавказский пленник» Б. В. Асафьева — Черкешенка (балетмейстер Л. М. Лавровский)
 «Ашик-Кериб» Б. В. Асафьева — Магуль-Мегери
 «Корсар» А. Адана — Гюльнара
 «Итальянское каприччио» П. И. Чайковского — Магдалена

Награды и премии 
 Орден «Знак Почёта» (1940)
 Сталинская премия второй степени (1948) — за исполнение партии Смеральдины в балетном спектакле «Мнимый жених» М. И. Чулаки

Примечания 

Персоналии:Михайловский театр
Выпускники Ленинградского хореографического техникума